Xiyu () – gmina wiejska () powiatu Penghu, położonego na archipelagu Peskadorów (Penghu), wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Xiyu w 2016 roku liczyła 8403 mieszkańców – 4072 kobiety i 4331 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 2979, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,82 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Peskadory